Arondismentul Blois (în ) este un arondisment din departamentul Loir-et-Cher, regiunea Centre-Val de Loire, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Blois-1
 Cantonul Blois-2
 Cantonul Blois-3
 Cantonul Blois-4
 Cantonul Blois-5
 Cantonul Bracieux
 Cantonul Contres
 Cantonul Herbault
 Cantonul Marchenoir
 Cantonul Mer
 Cantonul Montrichard
 Cantonul Ouzouer-le-Marché
 Cantonul Vineuil

Comune 

Blois